«Маньяки» — четвёртый студийный альбом группы «Дискотека Авария».

Об альбоме 
Работа над записью пластинки велась почти год. Выход альбома активно освещался СМИ — в газете «Московский комсомолец» в конце ноября 2001 состоялась встреча с участниками группы (музыканты пришли на встречу без Олега Жукова, отшутившись, что последний «застрял в лифте»), во время которой слушатели задавали им вопросы по телефону. Тогда же проходила рекламная акция компании «Pepsi», во время которой по ТВ демонстрировался рекламный ролик с участием музыкантов группы (данный ролик стал последним видео с Олегом Жуковым).

В песне «Про яйца» в качестве семпла было задействовано вступление песни «Косил Ясь конюшину», которая знаменита в исполнении ансамбля «Песняры». Композиция «Небо» в 2003 году была перезаписана с группой «Моральный кодекс»; также был выпущен видеоклип. Песня «Четверо парней», записанная примерно в августе 2001 года, была издана через 5 лет в новом студийном альбоме «Четверо парней».

Альбом получил премию «Рекордъ» в номинации «Отечественный альбом года». В марте 2014 года журнал «Афиша» включил альбом в редакционный список «30 лучших русских поп-альбомов»: «Не влюбиться в этот самозабвенный и ироничный хип-хоп-хаус и рок-н-ролл от людей, которые предлагали соседям-подонкам вешаться, было реально невозможно. Под девизом „Ты в ритме танца, тебе некуда деваться“ были завоеваны сердца самых разных слоёв российского общества».

Альбом стал последней работой группы с Олегом Жуковым — вскоре после выхода альбома он скончался от рака головного мозга.

Список композиций 
Музыка и слова — А.Рыжов, Кроме (5) — Музыка А.Рыжов/А.Лукичёв
 Х.Х.Х.И.Р.Н.Р. — 4:52
 На острие атаки — 3:29
 Небо — 4:29
 Песня про яйца — 4:19
 На заре — 4:08 (Дискотека „Авария“ feat. Академический ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД России)
 Слова — 3:51
 Вот так — 1:15
 Заколебал ты! — 3:26
 Disco Superstar — 5:30
 Яйца всмятку — 4:02
 Хип-хоп маньяки — 3:39
 Новогодняя (бонус-трек) — 5:22 (чтобы не искать на другой пластинке)

Видеоклипы

Участники записи 
 Дискотека Авария (1-12)
 Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России (5)

Награды 
 В ноябре 2002 года группа «Дискотека Авария» получила приз MTV EMA 2002 в номинации «Лучший российский исполнитель», обойдя фаворитов церемонии — группу «Тату».

Примечания

Ссылки 
 Сайт группы

 

Альбомы группы «Дискотека Авария»
Альбомы на русском языке